Covid-Zertifikat steht für:
 allgemein für einen Impfausweis oder Immunitätsausweis bezüglich der Coronavirus-Krankheit COVID-19
 Digitales COVID-Zertifikat der EU
 Covid-Zertifikat (Schweiz), Zertifikat als Impf-, Test- oder Genesungsnachweis in der Schweiz